Çanakkale ou Chanacale é uma província () do oeste da Turquia, situada na região (bölge) de Mármara (em turco: Marmara Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009). Tal como a cidade de Istambul, a província de Çanakkale tem uma parte na Europa (Trácia) e outra na Ásia.

O sítio arqueológico de Troia fica nesta província turca.

Ligações externas 

 Çanakkale Otelleri

Províncias da Turquia
Províncias da Região de Mármara